Алекса́ндр Миха́йлович Покро́вский:
 Покровский, Александр Михайлович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Покровский, Александр Михайлович (род. 1952) — советский и российский писатель-прозаик, капитан 2-го ранга.
 Покровский, Александр Михайлович (1893—1944) — историк, участник Кружка молодых историков, старший библиотекарь Библиотеки Академии наук СССР.